A Marinha dos Estados Unidos teve três navios chamados USS Nevada:

 : um monitor da Classe Arkansas que serviu de 1903 a 1920; renomeado para Tonopah em 1909.
 : um couraçado da Classe Nevada que serviu de 1916 a 1946.
 : um submarino de mísseis balísticos da Classe Ohio em serviço desde 1986.